Alanngorleq bezeichnet:
 Alanngorleq (Gletscher), Gletscher im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Alanngorleq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Alanngorleq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Alanngorleq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Alanngorleq (Sund), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland